Уран (міфологія) — грецький бог
 Уран (планета) — сьома планета Сонячної системи
 Уран (хімічний елемент) — хімічний елемент № 92
 УРАН — українська науково-навчальна телекомунікаційна мережа
 Українські радіоінтерферометри Академії Наук — українська система радіотелескопів для вивчення космосу
 Операція «Уран» — Сталінградська стратегічна наступальна операція 1942—1943 років

 Уран (село) — село Сорочинського міського округу Оренбурзької області Росії

 Рігоберто Уран (*1987) — колумбійський велогонщик

Див. також 
 Уран-235
 Уран-238
 Уран-9
 Уранініт
 Уранія